Lechința se poate referi la una din următoarele localități din România:

 Lechința, Bistrița-Năsăud, reședința comunei cu același nume
 Lechința, Mureș
 Lechința, Satu Mare

și la un râu din România:
 Lechința